Светлая личность:

 Светлая личность — повесть Ильфа и Петрова.
 Светлая личность — художественный фильм, экранизация повести Ильфа и Петрова. Режиссёр Александр Павловский (1989, СССР).